«Nelson Pizarro» puede referirse a:

 Nelson Pizarro Contador (n. 1941-), ingeniero y empresario chileno.
 Nelson Pizarro Donoso (n. 1970-), futbolista chileno.